Kotschemassow () ist der Familienname folgender Personen:

 Stanislaw Grigorjewitsch Kotschemassow (1934–2003), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Wjatscheslaw Iwanowitsch Kotschemassow (1918–1998), sowjetisch-russischer Diplomat